
Termin -{NDI}- ima više značenja.

 Arginin vazopresinski receptor 2
 nefrogeni dijabetes insipidus